Роберт Стюарт Гевін (,  15 березня 1960, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 74-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Гартфорд Вейлерс» та «Міннесота Норт-Старс».

Загалом провів 834 матчі в НХЛ, включаючи 66 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»